Park Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Park Township (Kansas)
 Park Township (Ottawa County, Michigan)
 Park Township (St. Joseph County, Michigan)
 Park Township (Minnesota)
 Park Township (North Dakota)
 Park Township (Oklahoma)
 Park Township (South Dakota)

Siehe auch:
 Parks Township